Pine Grove vagy Pinegrove:

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Pine Grove (Alabama)
 Pine Grove (Amador megye, Kalifornia)
 Pine Grove (Lake megye, Kalifornia)
 Pine Grove (Mendocino megye, Kalifornia)
 Pine Grove (Placer megye, Kalifornia)
 Pine Grove (Sierra megye, Kalifornia)
 Pine Grove (Nevada)
 Pine Grove (Fayette megye, Nyugat-Virginia)
 Pine Grove (Marion megye, Nyugat-Virginia)
 Pine Grove (Pleasants megye, Nyugat-Virginia)
 Pine Grove (Wetzel megye, Nyugat-Virginia)
 Pine Grove (Hood River megye, Oregon)
 Pine Grove (Klamath megye, Oregon)
 Pine Grove (Wasco megye, Oregon)
 Pine Grove (Pennsylvania)
 Pine Grove (Texas)
 Pine Grove (Virginia)
 Pine Grove (Washington)
 Pine Grove (Brown megye, Wisconsin)
 Pine Grove (Chippewa megye, Wisconsin)
 Pine Grove (Portage megye, Wisconsin)

 Kanada
 Pine Grove (Colchester megye, Új-Skócia)
 Pine Grove (Luhenburg megye, Új-Skócia)

 Pinegrove (Brit-Kolumbia)

Egyéb 
 Pinegrove (együttes), amerikai indie rock zenekar